Júpiter (planeta)
 Júpiter (mitologia) — divindade romana
 Jupiter (locomotiva) — locomotiva da Central Pacific Railroad
 Jupiter-C — foguete da NASA
 Osíris (Monarquia Lusitana) — figura lendária portuguesa conhecida como Júpiter Osíris

Localidades
 Júpiter (Flórida)
 Jupiter Island — localidade da Flórida
 Jupiter Inlet Colony — localidade da Flórida

Música
 Júpiter (álbum) — álbumdo cantor Silva
 Sinfonia nº 41 em dó maior, K551 — sinfonia de Mozart, conhecida também como Júpiter
 Júpiter Maçã — músico brasileiro

 "Jupiter" (Ayaka Hirahara) — single

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música